Miejscowości w USA:
 Stockdale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Stockdale – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Stockdale – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wilson